John Jumper ist der Name von:

* John M. Jumper, Chemiker und KI-Experte
 John P. Jumper (* 1945), US-amerikanischer Luftwaffengeneral